Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Linda Wild 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Anke Huber (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Helena Suková (campionessa)

 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)
 Linda Wild (finale)
 Inés Gorrochategui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1992